Rumunjska:
 Dezna (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Dezna (rijeka), rijeka